Agència Valenciana de Mobilitat, consorci encarregat de la planificació del transport públic del País Valencià
 Vicemariscal de l'Aire (del seu nom en anglès Air Vice-Marshal), rang d'oficial de la Royal Air Force del Regne Unit
 Malformació arteriovenosa (del seu nom en anglès Arteriovenous Malformation), malaltia congènita que presenta connexions anòmales entre artèries i venes
 Automatic vehicle monitoring, sistema que permet controlar diversos paràmetres en vehicles en moviment